Guará (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Guará (Federaal District), een administratieve regio in het Federaal District van Brazilië